Der Neue Saigoku-Pilgerweg (, Shin Saigoku sanjūsankasho) umfasst 33 buddhistische Tempel in den Präfekturen Hyōgo, Osaka, Kyōto, Nara, Shiga und Wakayama, in denen – mit einigen Ausnahmen – die heilige Kannon verehrt wird.

Geschichte 
Wie der Name besagt, bezieht sich dieser Pilgerweg auf den altehrwürdigen Saigoku-Pilgerweg Das vorgesetzte Adjektiv Neu bezieht sich auf das Jahr 1932. In diesem Jahr sammelten verschiedene Zeitungen im Kansai-Gebiet Vorschläge, aus denen eine Neue Liste erstellt wurde. 1964 wurde die Liste um fünf weitere Tempel (ohne Nummer) erweitert, so dass sie gegenwärtig 38 Gebetsstätten umfasst.

Die 33 Tempel 

Die fünf zusätzlichen Tempel sind der Kiyomizu-dera () in Osaka, der Jōdo-ji in Ono, der Kannon-ji () in Kawauchinagano, der Eifuku-ji () in der Präfektur Osaka und der Angkō-ji () in Takatsuki.

Anmerkungen

Weblinks 
 Die 33 Pilgerstätten, japanisch

Buddhismus in Japan
Buddhistischer Pilgerweg
Kansai